Gerard Jacobs (pastoor) - Nederlandse pastoor in Deurne ten tijde van de reformatie.
 Gerard Jacobs (schrijver) - Nederlandse journalist en winnaar van een Gouden Kalf.
 Gerard Jacobs (kunstschilder)